Lange kan syfta på

 Lange (efternamn) – ett efternamn och personer med namnet
 Lange (ätt) – en ätt
 Johan Martin Christian Lange (1818-1898) – en dansk botaniker
 Lange (skidföretag) – en tillverkare av pjäxor för alpin utförsåkning